Furkahorn ist der Name folgender Berge:

 Gross Furkahorn ()
 Klein Furkahorn ()